Ворошиловградский (в 1958—1970, июне—августе 1991 — Луганский) областной комитет КП Украины () — орган управления Ворошиловградской (Луганской) областной партийной организацией КП Украины (1938—1991 годы).

Ворошиловградская область образована 3 июня 1938 года на части территории Донецкой области УССР. Переименована в Луганскую область 5 марта 1958, вновь переименована в Ворошиловградскую область 5 января 1970, снова переименована в Луганскую область 19 июня 1991 года. Центр — г. Ворошиловград (в 1958—1970 и с 1990 — Луганск).

Первые секретари Ворошиловградского обкома (1938—1958) 
7.06-12.11.1938 Любавин Петр Митрофанович

13.11.1938-21.12.1940 Квасов Михаил Егорович

21.12.1940-07.1942 Гаевой Антон Иванович

07.1942-02.1943 (подпольный) Стеценко Степан Емельянович

02.1943-1951 Гаевой Антон Иванович

1951-5.03.1958 Клименко Василий Константинович

Первые секретари Луганского обкома (1958—1970) 
5.03.1958-03.1961 Клименко Василий Константинович

03.1961-01.1963 Шевченко Владимир Васильевич

01.1963-12.1964 (промышленный) Шевченко Владимир Васильевич

01.1963-12.1964 (сельский) Гуреев Николай Михайлович

12.1964-5.01.1970 Шевченко Владимир Васильевич

Первые секретари Ворошиловградского обкома (1970—1991) 
5.01.1970-14.12.1973 Шевченко Владимир Васильевич

14.12.1973-27.02.1987 Гончаренко Борис Трофимович

27.02.1987-14.02.1990 Ляхов Иван Андреевич

26.05.1990-19.06.1991 Онищенко, Анатолий Ильич

Первый секретарь Луганского обкома (1991) 
19.06.-30.08.1991 Онищенко, Анатолий Ильич

Литература 
 Центральный комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Ю. В. Горячев. — М., 2005.

Областные и окружные комитеты КП Украины
XX век в Луганской области
Появились в 1938 году на Украине
Организации, основанные в 1938 году
Организации, закрытые в 1991 году